De Rally van Duitsland 2013, formeel 31. ADAC Rallye Deutschland, was de 31e editie van de Rally van Duitsland en de negende ronde van het wereldkampioenschap rally in 2013. Het was de 515e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Trier.

Verslag 
Het eerste optreden van Volkswagen voor eigen publiek kende uiteindelijk een desastreus verloop. Sébastien Ogier kwam als snelste uit de startblokken, maar op de eerste proef van de vrijdagochtend brak hij zijn wielophanging na iets te hebben geraakt en maakte hierdoor een duikeling in het klassement. Ondanks dit verlies zou hij echter op de Power Stage wederom maximaal weten te scoren. Jari-Matti Latvala nam het team Volkswagen hierna op sleeptouw en leidde de wedstrijd tot richting het einde van etappe drie, toen in wisselende weersomstandigheden ook hij zijn ophanging brak. Daniel Sordo kon in eerste instantie niet echt volgen in het tempo, maar liep in het verloop van de rally gestaag in op Thierry Neuville, die voor het eerst met M-Sport op het pure asfalt opnieuw een indruk maakte. Sordo had een nauwe leiding in handen met ingang van de slotetappe, die slechts uit twee proeven bestond. Sordo trok de overwinning voor Citroën uiteindelijk over de streep, wat daarmee zijn langverwachte eerste zege uit zijn WK rally-carrière werd. Neuville raakte op de laatste proef nog van de weg, maar hield desondanks een tweede plaats in stand, met Mikko Hirvonen op afstand eindigend als derde.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Power Stage 
 Extra punten werden verdeeld voor de drie beste tijden over de 24,58 kilometer lange Power Stage aan het einde van de rally.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Dui
Rally van Duitsland
Sportevenement in Trier